Okrug – tipo di suddivisione territoriale proprio di alcuni paesi dell'Europa orientale
 Okrug – comune della Regione spalatino-dalmata in Croazia
 Okrug autonomi della Russia – circondari autonomi della Russia
 Okrug Autonomo Khanty-Mansi – circondario autonomo della Russia nell'oblast' di Tjumen'
 Okrug di Sukhumi – distretto amministrativo speciale storico nel Vicereame del Caucaso dell'Impero Russo
 Okrug di Zakatal – distretto amministrativo speciale storico del Vicereame del Caucaso dell'Impero russo